Butschkau ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Butschkau (* 1966), deutsche Politikerin (SPD)
 Fritz Butschkau (1901–1971), deutscher Bankmanager